Andenes steht für:
 Andenes, Ort in Norwegen
 Andenes (Schiff, 1939), ein ehemaliges Norwegisches Frachtschiff
 Andenes (Schiff, 1982), ein Patrouillenschiff der Nordkapp-Klasse
 Andenes Knoll, ein submariner Rifffelsen im Südpolarmeer